KHD est un sigle qui peut désigner :
 KHD (où KHD signifie Klöckner-Humboldt-Deutz), l'ancien nom de la compagnie Deutz AG, un fabricant allemand historique et pionnier de moteurs à explosion.

Voir aussi 
 , une société allemande d'ingénierie qui fournit des machines, des pièces et des services à l'industrie mondiale du ciment